O Tratado de Tartu  pode referir-se a:

Tratado de Tartu (Rússia–Finlândia) de outubro de 1920 - assinado entre a Rússia Soviética e a Finlândia, no final da Guerra Civil Finlandesa.
Tratado de Tartu (Rússia–Estônia) de fevereiro de 1920 - assinado entre a Rússia Soviética e a Estônia, no final da Guerra da Independência da Estônia.